Nelken bezeichnet:

 die Gattung Dianthus der Nelkengewächse, siehe Nelken
 getrocknete Blütenknospen eines Baumes aus der Familie der Myrtengewächse, siehe Gewürznelken
 eine marxistische Partei in der DDR, siehe Die Nelken

Nelken ist der Familienname folgender Personen:

 Dinah Nelken (1900–1989), deutsche Schriftstellerin
 Margarita Nelken (1894–1968), spanische Feministin
 Michail Nelken (* 1952), deutscher Philosoph und Politiker (Die Linke) 
 Peter Nelken (1919–1966), deutscher Journalist, Chefredakteur des Eulenspiegel  

Siehe auch:
 Nelke (Begriffsklärung)
 Piment (Nelkenpfeffer)
 Charlotte zu den drei Nelken, 1773 gegründete und 1993 wiederbelebte Freimaurerloge in Meiningen